Cucarda puede designar:
 a la cucarda o escarapela.
 a la cucarda (Alcea rosea), planta de Argentina;
 a la cucarda (Hibiscus rosa-sinensis) un arbusto; y
 a la cucarda' (Cerinthe major'').